Мигел Гарсија има више значења:

 Мигел Гарсија, Ла Платанера (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мигел Гарсија (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику